Arktos steht für:

 Arktos (Mythologie), Kentaur aus der griechischen Mythologie
 Arktos (Verlag), schwedisch-englischer Verlag
 Arktos, Hauptantagonist der TV-Serie Tabaluga
 Arktos, ein Pokémon, siehe Liste der Pokémon